Il cantante del luna park (Roustabout) – film del 1964 diretto da John Rich
 Roustabout – album di Elvis Presley del 1964